Сегунда 2015/2016 () — 85-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 22 августа 2015 года и закончился 18 июня 2016 года. В чемпионате принимали участие 22 команды. По результатам соревнований, победитель второго дивизиона команда Депортиво Алавес и серебряный призёр Леганес вышли в Ла Лигу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Результативные победы 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 Алькоркон 6:1 Льягостера
 Самая крупная победа в гостях (+3):
 Эльче 1:4 Мирандес
 Луго 1:4 Мирандес
Атлетик Бильбао Б 0-4 Химнастик Таррагона

Ссылки 
 Сегунда 2015/16 на rsssf.com 

2015/2016
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2015 году
Спорт в Испании в 2016 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016